Јерба Санта има више значења:

 Јерба Санта (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јерба Санта (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јерба Санта (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Јерба Санта (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јерба Санта (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику